(3037) Алку — небольшой астероид из группы главного пояса. Его открыл 17 января 1944 года известный финский астроном И. Вяйсяля в обсерватории Турку и назван в честь парусной лодки, построенной отцом первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (3001—3100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км